Zòsim, historiador romà d'Orient.
 Zòsim (governador), governador de l'Epir.
 Zòsim (escriptor), escriptor grec romà d'Orient.
 Zòsim (abat), religiós grec.
 Marc Canuleu Zòsim, artista grecoromà treballador de la plata.
 Zòsim I o Sant Zòsim I (Masaruca, Grècia ? - Roma, 418), papa de l'església catòlica.
 Zòsim de Panòpolis, alquimista.

Vegeu també 
 Papir de Zòsim de Panòpolis